Oona Chaplin ist der Name folgender Personen:

* Oona O’Neill, Lady Chaplin (1925–1991), vierte Ehefrau von Charles Chaplin
 Oona Castilla Chaplin (* 1986), spanische Schauspielerin, Enkelin von Charles Chaplin